Osoby o tym nazwisku:
 Norman Housley – brytyjski historyk
 Phil Housley – amerykański hokeista